Эмерик (Aimeric; XIII век) — трубадур XIII столетия.
 Эмерик де Беленуа (творил 1215—1242) — гасконский трубадур.
 Эмерик де Пегилэн (Aimeric de Péguilhan; ок. 1175 — ок. 1230) — гасконский трубадур.
 Эмерик де Сарла (Aimeric de Sarlat; XII век) — провансальский трубадур конца XII века.
 Эмерик, Матео (Mateo Aimerich; 1715—1799) — испанский иезуит и филолог.
 Эмерик, Джефф (1946—2018) — английский звукорежиссёр, музыкальный продюсер.
 Эмерик-Давид, Туссен-Бернар (Toussaint-Bernard Émeric-David; 1755—1839) — французский писатель.
 Святой Эмерик (ок. 1000—1031) — католический святой, венгерский королевич.

Примечания